Крохина — женская форма русской фамилии Крохин. Известные носительницы:

 Крохина, Анна Владимировна (род. 1993) — российская хоккеистка.
 Крохина, Людмила Васильевна (род. 1954) — советская гребчиха.